Фрольцево — название населённых пунктов в России.

Ивановская область 
 Фрольцево — деревня в Ивановском районе.
 Фрольцево — деревня в Ильинском районе.

Ярославская область 
 Фрольцево — деревня в Любимском районе.
 Фрольцево — деревня в Ростовском районе.
 Фрольцево — район в Ярославле.